Victor Hugo — escritor e poeta francês
Vitor Hugo (ator) — ator brasileiro
Vitor Hugo Siqueira — ex-futebolista e atual treinador brasileiro
Victor Hugo (músico) — músico brasileiro
Víctor Hugo Rivera — árbitro de futebol peruano
Víctor Hugo Marulanda Velásquez — ex-futebolista colombiano
Víctor Hugo Carrillo — árbitro de futebol peruano
Victor Hugo Forjaz — vulcanólogo de Açores
Victor Hugo de Azevedo Coutinho — oficial e político português
Víctor Hugo Peña — ciclista colombiano
Vitor Hugo de Araújo Almeida — militar e político brasileiro

Desambiguação